Corona radiata steht für:

 lateinisch für „Strahlenkranz“, siehe Heiligenschein
 in der Neuroanatomie verschiedene Projektionsbahnen, siehe Corona radiata (ZNS)
 bei Eizellen die Hülle aus Granulosazellen